Dunns ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dunns (Alabama)
 Dunns (Maine)
 Dunns (West Virginia)
 Dunns Bridge (Indiana)
 Dunns Mills (New Jersey)
 Dunns Rock (North Carolina)

Siehe auch:
 Duns (Begriffsklärung)
 Dunnes
 Dunn